A WTO rövidítés az alábbi fogalmakat jelentheti:
 Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization) angol nyelvű nevének rövidítése
 Turisztikai Világszervezet korábban használt rövidítése (ma főként UNWTO alakban használják )